L'édition 2013 du tournoi de tennis de Hambourg se déroule du 15 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500 Series. Fabio Fognini remporte l'épreuve en simple, Mariusz Fyrstenberg et Marcin Matkowski celle en double.

Faits marquants

Format de la compétition 
Alors que la dernière édition réunissait 32 joueurs en simple, le tournoi revient en 2013 à un tableau de 48 joueurs. De fait, seize joueurs au lieu de huit  bénéficient d'un statut de tête de série et avec une exemption de .

Contexte 
Alors que le tournoi n'était pas à son programme, Roger Federer décide le  d'y participer, une semaine précisément après son élimination prématurée de Wimbledon par Serhiy Stakhovsky. Il n'avait plus joué à Hambourg depuis 2008.

Pendant le tournoi 
Finaliste de l'année précédente et tête de série numéro 2, Tommy Haas est éliminé en quart de finale par Fabio Fognini.

Roger Federer, tête de série numéro 1, est éliminé en demi-finale par Federico Delbonis, issu des qualifications et  mondial.

Lauréats 
Une semaine après avoir remporté le tournoi de Stuttgart, Fabio Fognini remporte son  en simple en battant en finale Federico Delbonis. Il s'agit du  et du  sur terre battue en carrière de l'Italien.

En double, la paire polonaise Mariusz Fyrstenberg - Marcin Matkowski remporte son  en battant en finale Alexander Peya et Bruno Soares. Il s'agit pour chacun du  dans la discipline.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Hambourg
 Saison 2013 de l'ATP
 Tournois ATP 500 Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2013
Tennis masculin en 2013
Tennis en Allemagne en 2013
Tennis en juillet 2013